ВСД:
 ВСД — вегетососудистая дистония
 ВСД — Восточный скоростной диаметр